Шиї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Шиї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Шиї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни